
John, Johnnie o Johnny Taylor può riferirsi a:

John Taylor 
John Taylor (1578-1653), poeta inglese.
John Taylor (1882-1908), velocista statunitense.
John Henry Taylor (1871-1963), golfista britannico.
John Taylor (1933-1966), pilota automobilistico britannico.
John Taylor (n. 1946), rugbista a 15 gallese.
John Taylor (n. 1962), giocatore di football americano statunitense.
John Taylor (n. 1960), bassista inglese e cofondatore dei Duran Duran.
John Taylor (n. 1942), pianista inglese.
John Taylor (1703-1770 o 1772), oculista inglese.
John Taylor (1704-1766), studioso inglese.
John Taylor, profeta mormone.
John Taylor, vescovo anglicano.
John Taylor, giornalista.
John Taylor, regista.
John Taylor (n. 1933), inventore britannico.
John Taylor (n. 1939), fisico britannico, naturalizzato statunitense
John Taylor attore in The Ringer - L'imbucato (2005).
John Taylor, nuotatore britannico
John Taylor, economista statunitense
John Taylor, calciatore britannico

Johnnie Taylor 
 Johnnie Taylor (1938-2000), cantante statunitense.

Johnny Taylor 
 Johnny Taylor (1895-1971), giocatore di cricket australiano.
 Johnny Antonio Taylor (n. 1974), cestista statunitense.